Persoon die vaak een theoretische las technische opleiding heeft genoten, dit varieert van midden kader, Middelbare lastechniek MLT/IWT tot HBO Laspraktijk ingenieur LPI/ International welding egineer IWE.

Werkgebied bevat meestal vanaf de las coördinatie binnen een (las)bedrijf t/m het maken/verzorgen van lasprocedures en kwaliteitsbewaking en borging.

Deze lasprocedures zijn verplicht voor laswerk in o.a. de scheepvaart, chemische en petrochemische industrie, off shore, energie sector, bouw en infra (leidingwerk in de grond)

Ook het geven van adviezen/begeleiden en volgen van procedures om b.v. een (iso) certificering te halen voor een bedrijf, kunnen behoren tot de werkzaamheden.